Esquiú kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Fray Mamerto Esquiú, kommun, Catamarca, 
 Esquiú (kommunhuvudort i Argentina), Catamarca, 

Robotskapade Argentinaförgreningar